Pinga ist der Künstlername folgender Personen:
 Pinga (Fußballspieler, 1909) (Artur de Sousa; 1909–1963), portugiesischer Fußballspieler
 Pinga (Fußballspieler, 1924) (José Lázaro Robles; 1924–1996), brasilianischer Fußballspieler
 Pinga (Fußballspieler, 1965) (Jorge Luís da Silva Brum; * 1965), brasilianischer Fußballspieler
 Pinga (Fußballspieler, 1981) (André Luciano da Silva; * 1981), brasilianischer Fußballspieler

Pinga ist der Familienname folgender Personen:
 Aimery Pinga (* 1998), Schweizer Fußballspieler